Elbow může být:

 Elbow (skupina) – anglická hudební skupina
 Elbow (Saskatchewan) – vesnice v provincii Saskatchewan v Kanadě
 Elbow Cay – písečný korálový ostrov v Karibském moři
 Elbow (Illinois) – vesnice v Illinois
 Elbow (Texas) – vesnice v Texasu

Externí odkazy